Die deutschen Volksbücher bezeichnet: 

 Die deutschen Volksbücher (Richard Benz)
 Die deutschen Volksbücher (Gustav Schwab), siehe unter Gustav Schwab
 Die deutschen Volksbücher (Karl Simrock)

 Volksbücher (Gotthard Oswald Marbach), siehe unter Gotthard Oswald Marbach

Siehe auch
 Volksbuch